A 2016-os MotoGP San Marinó-i nagydíjat szeptember 9. és 11. között rendezték. A MotoGP-t Cal Crutchlow, a Moto2-t Jonas Folger, míg a Moto3-at John McPhee nyerte meg.

MotoGP

Időmérő
A MotoGP időmérőjét szeptember 10-én, délután rendezték. A pole-pozíciót Jorge Lorenzo szerezte meg Valentino Rossi és Maverick Viñales előtt.

Futam
A MotoGP futamát szeptember 11-én, délután rendezték.

Megjegyzés:
  Cal Crutchlow 1,5 másodperces büntetésben részesült a leintés után pályaelhagyásért, de a helyezésén ez nem változtatott.

Moto2

Időmérő
A Moto2 időmérőjét szeptember 10-én, délután rendezték.

Futam
A Moto2 futamát szeptember 11-én, délután rendezték. 

{| class="wikitable" style="font-size:85%; text-align:center"
|-
! Helyezés
! Rajtszám
! Versenyző
! Csapat
! Körök
! Idő/Különbség
! Rajthely
! Pont
|-
! 1.
| 7
| align="left"|  Lorenzo Baldassarri
| align="left"| Kalex
| 26
| 42:45,885
| 3
| 25
|-
! 2.
| 40
| align="left"|  Álex Rins
| align="left"| Kalex
| 26
| +2,523
| 8
| 20
|-
! 3.
| 30
| align="left"|  Nakagami Takaaki
| align="left"| Kalex
| 26
| +6,199
| 2
| 16
|-
! 4.
| 5
| align="left"|  Johann Zarco
| align="left"| Kalex
| 26
| +8,942
| 1
| 13
|-
! 5.
| 21
| align="left"|  Franco Morbidelli
| align="left"| Kalex
| 26
| +10,016
| 5
| 11
|-
! 6.
| 12
| align="left"|  Thomas Lüthi
| align="left"| Kalex
| 26
| +11,095
| 6
| 10
|-
! 7.
| 55
| align="left"|  Hafizh Syahrin
| align="left"| Kalex
| 26
| +13,048
| 10
| 9
|-
! 8.
| 94
| align="left"|  Jonas Folger
| align="left"| Kalex
| 26
| +14,604
| 11
| 8
|-
! 9.
| 11
| align="left"|  Sandro Cortese
| align="left"| Kalex
| 26
| +15,647
| 7
| 7
|-
! 10.
| 73
| align="left"|  Álex Márquez
| align="left"| Kalex
| 26
| +20,720
| 12
| 6
|-
! 11.
| 23
| align="left"|  Marcel Schrötter
| align="left"| Kalex| 26
| +22,195
| 13
| 5|-
! 12.
| 97
| align="left"|  Xavi Vierge| align="left"| Tech 3| 26
| +33,627
| 25
| 4|-
! 13.
| 10
| align="left"|  Luca Marini| align="left"| Kalex| 26
| +40,136
| 21
| 3|-
! 14.
| 14
| align="left"|  Rattapark Vilairot| align="left"| Kalex| 26
| +41,752
| 18
| 2|-
! 15.
| 2
| align="left"|  Jesko Raffin| align="left"| Kalex| 26
| +42,502
| 23
| 1|-
! 16.
| 54
| align="left"|  Mattia Pasini
| align="left"| Kalex
| 26
| +49,745
| 9
| 
|-
! 17.
| 44
| align="left"|  Miguel Oliveira
| align="left"| Kalex
| 26
| +1:02,022
| 22
| 
|-
! 18.
| 42
| align="left"|  Federico Fuligni
| align="left"| Kalex
| 26
| +1:03,931
| 27
| 
|-
! 19.
| 87
| align="left"|  Remy Gardner
| align="left"| Kalex
| 26
| +1:04,010
| 28
| 
|-
! 20.
| 70
| align="left"|  Robin Mulhauser
| align="left"| Kalex
| 26
| +1:07,383
| 29
| 
|-
! 21.
| 27
| align="left"|  Iker Lecuona
| align="left"| Kalex
| 26
| +1:20,046
| 24
| 
|-
! Ki
| 57
| align="left"|  Edgar Pons
| align="left"| Kalex
| 23
| Kicsúszás
| 20
| 
|-
! Ki
| 60
| align="left"|  Julián Simón
| align="left"| Speed Up
| 21
| Kiállt
| 14
| 
|-
! Ki
| 22
| align="left"|  Sam Lowes
| align="left"| Kalex
| 12
| Kicsúszás
| 4
| 
|-
! Ki
| 52
| align="left"|  Danny Kent
| align="left"| Kalex
| 7
| Kicsúszás
| 15
| 
|-
! Ki
| 32
| align="left"|  Isaac Viñales
| align="left"| Tech 3
| 3
| Kiállt
| 26
| 
|-
! Ki
| 24
| align="left"|  Simone Corsi
| align="left"| Speed Up
| 1
| Kicsúszás
| 17
| 
|-
! Ki
| 49
| align="left"|  Axel Pons
| align="left"| Kalex
| 0
| Baleset
| 16
| 
|-
! Ki
| 19
| align="left"|  Xavier Siméon
| align="left"| Speed Up
| 0
| Baleset
| 19
| 
|-
! colspan=8| HIVATALOS VÉGEREDMÉNY
|}

Moto3
Időmérő
A Moto3 időmérőjét szeptember 10-én, délután rendezték. Megjegyzések:'''
  Szuzuki Tacuki, Lorenzo Petrarca, Stefano Valtulini és Fabio Spiranelli 3 helyes rajtbüntetésben részesültek.

Futam
A Moto3 futamát szeptember 11-én, délelőtt rendezték.

Jegyzetek

További információk

san marino
San Marino sportélete